BYB est un sigle qui peut signifier :
 Back Yard Burgers, une chaine de restauration américaine.

BYB est un code qui peutsignifier :
 rouble biélorusse, la monnaie de la Biélorussie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; depuis 2000, le code est maintenant BYR ;
 Aéroport de Dibaa, à Dibaa (Oman), selon le code AITA des aéroports.

Code